Хва́стовичский сельсовет () — сельсовет, административно-территориальная единица Глусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение
На территории сельсовета расположены СПК «Дружба», Глусское и Докольское лесничества, Весновский дом-интернат для детей с психофизическими отклонениями, 22 объекта социально-культурной сферы.

Граничит с Калатичским и Клетненским сельсоветами (Глусский район), Положевичским сельсоветом (Стародорожский район).
Агрогородок Хвастовичи расположен на расстоянии 1 км от Глуска.

Население
На 2011 год количество населения — 1729, из них: несовершеннолетних — 374, трудоспособных — 803, нетрудоспособных — 478.
Подворьев — 736.

Состав 
Включает 20 населённых пунктов:
 Баратино — деревня.
 Боровище — деревня.
 Броды — деревня.
 Весново — деревня.
 Доколь — деревня.
 Достижение — деревня.
 Дубенец-Заречный — хутор.
 Дуброва — деревня.
 Карница — деревня.
 Лучки — деревня.
 Мыслотино — деревня.
 Ольница — деревня.
 Подзамша — деревня.
 Подкаленда — деревня.
 Слободка — деревня.
 Селец — деревня.
 Старина — деревня.
 Тесново — деревня.
 Турино — деревня.
 Хвастовичи — агрогородок.

После упразднения 20 ноября 2013 года Клетненского сельсовета в состав Хвастовичского сельсовета были переданы деревни: Доколь, Селец, Старина, Тесново.

13 апреля 2018 года в состав Калатичского сельсовета Глусского района Могилёвской области была передана часть земель Хвастовичского сельсовета с расположенной на них деревней Заполье, кроме того в состав Славковичского сельсовета Глусского района Могилёвской области была передана часть земель Хвастовичского сельсовета с расположенной на них деревней Городище.

Примечания

Ссылки 
 Глусский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Глусского района